Ictidostoma hemburyi és una espècie extinta de sinàpsid de la família dels hofmèyrids que visqué durant el Permià superior en allò que avui en dia és el sud d'Àfrica. Se n'han trobat restes fòssils a la província sud-africana del Cap Occidental, concretament a la zona d'associació Tropidostoma. És l'única espècie coneguda del gènere Ictidostoma. Era un terocèfal de mida petita i dieta carnívora. El seu nom genèric, Ictidostoma, significa 'boca de mostela' en llatí.

Referències

Bibliografia 
 
 

Teràpsids del Permià